Bocșa se poate referi la:

 Localități din România
 Bocșa - oraș din județul Caraș-Severin
 Bocșa Montană - cartier din orașul Bocșa
 Bocșa Română - cartier din orașul Bocșa
 Bocșa, Sălaj
 Bocșa, Vâlcea
 Bocșa Mare, Hunedoara
 Bocșa Vasiovei
 Localități din Republica Moldova
 Bocșa - sat din cadrul comunei Risipeni din raionul Fălești

Vezi și
 Bócsa

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară